In 2022 werd het 108e Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 22 januari tot 30 april. Enkel de top zes was voor de tweede fase gekwalificeerd en de laatste vier speelden een apart degradatietoernooi. Náutico werd kampioen.

Eerste fase

(1): Sete de Setembro kreeg drie strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler.

Degradatie play-off

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per